Q&Q steht für:
 Q & Q, eine niederländische Kinder-Krimiserie
 Citizen Watch, eine Uhrenmarke

QQ